Amerikai Egyesült Államok
 Waynesville, település Illinois államban
 Waynesville, település Missouri államban
 Waynesville, település Észak-Karolina államban